Pergusa peut désigner:
 Circuit d'Enna-Pergusa, circuit automobile situé à côté d'Enna, en Sicile, Italie ;
 Lac de Pergusa, lac situé en Sicile, Italie ;